Karl Müller (músic), compositor alemany.
 Karl Müller (botànic) (1881 - 1955), botànic alemany.
 Karl Müller (1817-1870), botànic alemany.
 Karl Müller (micòleg) (1820 - 1889), micòleg alemany.
 Karl Alexander Müller (1927), físic suís.
 Karl Otfried Müller (1797 - 1840), intel·lectual i arqueòleg alemany.
 Karl Wilhelm Ludwig Müller (1813 - 1894), filòleg alemany.
 Johann Karl August Müller (1818 - 1899), briòleg, botànic, micòleg i pteridòleg alemany.